Dans la mythologie grecque, Euryté (en grec ancien ) peut désigner :
 Euryté, une nymphe, mère d'Halirrhotios par Poséidon ;
 Euryté fille d'Hippodamas, épouse de Porthaon.